

Patronyme 

 Romain De Saegher (1907 - 1986), peintre expressionniste belge

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais